Maja Ognjenović – pallavolista serba
 Mirjana Ognjenović – ex pallamanista croata
 Perica Ognjenović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo